Biologia:
 Maniquí puntejat, ocell de la família dels estríldids
 Maniquí tricolor, ocell de la família dels estríldids
 Maniquí capblanc, ocell de la família dels estríldids
 Maniquí capnegre, ocell de la família dels estríldids
 Maniquí indi, ocell de la família dels estríldids
 Maniquí bronzat, ocell de la família dels estríldids
 Maniquí bec d'argent, ocell de la família dels estríldids
 Maniquí carpó-blanc, ocell de la família dels estríldids
 Maniquí blanc-i-negre, ocell de la família dels estríldids
 Indumentària:
 Maniquí (ninot), model del cos humà usat pels artistes i en els aparadors de les botigues de roba
 Maniquí, persona que sastres o modistes vesteixen per a servir de model en la confecció o exhibició de vestits vegeu model (moda)
 Nina maniquí, nina de joguina vestida per anar marcant les tendències de moda i que algunes persones col·leccionen
 Obres:
 Maniquí (pel·lícula), pel·lícula del 1987 dirigida per Michael Gottlieb
 El maniquí, text teatral escrit per Mercè Rodoreda l'any 1993